Света се може односити на:

 атрибут који се додаје уз име светитељке

или:

 Света (име), унисекс име, скраћени облик женског имена Светлана и мушких имена Светислав, Светозар, Светолик и Светомир
 Света, унисекс надимак, надимак женског имена Светлана и мушких имена Светислав, Светозар, Светолик и Светомир

 , руска певачица

или:

 , река у Смоленској области, Русија
 Света (Демир Хисар), насеље у општини Демир Хисар, Северна Македонија